И́нок может означать: 

 Инок — название монаха в русской православной церкви.
 «Инок» — серия комиксов об Андрее Радове, хранителе фамильного креста, инкрустинованном магическими камнями, созданная российским издательством Bubble Comics.